Emma Kristin (7 juli 2006) is een Vlaamse actrice en zangeres.

Loopbaan 
Kristin speelde in de film De behandeling (2014, als Anahid). In 2012-2017 speelde ze rollen in Loslopend wild & gevogelte (2012, als Lotte), Binnenstebuiten (2013, als Noortje), En toen kwam ons ma binnen (2014, als Marie), Terug naar morgen en De Kroongetuigen (2014, als Julie).

In 2015 speelde ze Marta in Sound of Music van Musichall en Wie o wie zingt do-re-mi van vtmKzoom. In 2016-2017 speelde ze in verschillende korte films en musicals, Efteling's Sprookjesboom en De gelaarsde kat. In 2017 zij speelde Sofie in Sigi en Julia. In 2018 zij is Daisy in Zoo of Life.

In 2018 speelde Emma Kristin de rol van Joe(sephine) Cocker(roach) als onderdeel van de originele cast van de Broadway-musical Bug Beats, een nieuwe muzikale aanpassing gebaseerd op de originele geanimeerde reeks van Netflix en muziek door Sean Cercone en David Abbinanti. De musical werd geproduceerd door de "Children Musical Theater Festival on Broadway" en is met nummers van The Beatles.

In 2019 Speelde Kristin de rol van OperaLaLa in de Historalia Productie Kerstmagie. In 2022 zij neemt part in De bekeerlinge (opera) van Opera Ballet Vlaanderen. In de zomer van 2022 zij vertolkt de hoofdrol Marieke in de tweetalig voorstelling La Guerre des boutons Made in Belgium van de Belgische regisseur Damien De Dobbeleer.

In 2021 is Emma Kristin op 15-jarige leeftijd toegelaten tot het Jeugdconservatorium van Koninklijk Conservatorium Antwerpen richting Klassieke zang.

In 2016 nam Kristin deel aan Little Big Shots en in 2018 was zij kandidaat bij The Voice Kids Vlaanderen. Op haar blind audition zong zij de jazzversie van "So This is Love" van de musical Assepoester, een lied geschreven door Al Hoffman, Jerry Livingston, Mack David en Paul Smith.

Externe links 
 
 Official site https://www.emmakristin.be/

Vlaams acteur